Chancel Mbemba – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Nolan Mbemba – calciatore francese
 Pieter Mbemba – calciatore belga
 Rudy Mbemba – cestista svedese